Nisseviken kan syfta på:
 Nisseviken (vik) – en vik av Östersjön vid sydvästra Gotland
 Nisseviken (ort) – ett fiskeläge på sydvästra Gotland